Como puede referirse a:

Localidades 

 Como, localidad italiana.
Como (Misisipi), localidad situada en el estado de Misisipi, Estados Unidos.
 Como (Carolina del Norte), localidad situada en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Como (Texas), localidad situada en el estado de Texas, Estados Unidos.
 Como (Wisconsin), localidad situada en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Personas 
 Martino da Como, gastrónomo italiano del siglo XV.
 Bernardo Rategno da Como, inquisidor italiano del siglo XVI.
